Barkal steht für:

 Jebel Barkal, auch Dschebel Barkal, einen Berg im Sudan
 Barkal (Bangladesch), eine Stadt und Hauptort der gleichnamigen Upazila in Bangladesch